Argus As 8 — немецкий поршневой авиационный двигатель воздушного охлаждения, разработанный и производившийся в 1930-х годах компанией Argus Motoren. Устанавливался преимущественно на лёгких и спортивных самолётах.

Модификации 

As 8 (1929) 80 л.с. (59 кВт);
As 8A (1929) выпускался в версиях A-1, A-2 (1931), A-3 и A-4 (1932),  мощность 81 л.с. (110 кВт) и 120 л.с. (88 кВт), соответственно (при 2100 об/мин).
As 8B (1933) более мощная версия, 135 л.с. (99 кВт) на взлёте, 86 kW (115 hp) continuous.
As 8R спортивная модификация, 150 л.с. (110 кВт) на взлёте, 2300 об/мин. :

Применение

 Albatros L 100
 Albatros Al 101
 Arado L II (As 8A)
 Arado L IIa (As 8R)
 BFW M.23
 BFW M.27
 BFW M.29
 BFW M.35
 Blohm & Voss Ha 136
 Darmstadt D-22
 DFS 40
 Focke-Wulf Fw 44
 Heinkel He 64
 Heinkel He 72
 Klemm L 25E
 Klemm Kl 32
 Raab-Katzenstein RK.25/32
 Ruhrtaler Ru.3

 Baumgärtl Heliofly III

 Comte AC-12 Moskito

См. также 
 Список авиационных двигателей
сопоставимые двигатели
Alfa Romeo 110
Blackburn Cirrus Major
de Havilland Gipsy Major
Elizalde Tigre IV
Hirth HM 504
Menasco C-4 Pirate

Примечания

Источники 
 
 Kyrill von Gersdorff, Kurt Grasmann: Flugmotoren und Strahltriebwerke. In: Die deutsche Luftfahrt. Band 2. Bernard & Graefe, München 1981, ISBN 3-7637-5272-2, S. 119 ff.
 Bruno Lange: Typenhandbuch der deutschen Luftfahrttechnik. In: Die deutsche Luftfahrt. Band 9. Bernard & Graefe, Koblenz 1986, ISBN 3-7637-5284-6, S. 303.
 Heinz J. Nowarra: Die deutsche Luftrüstung 1933–1945. Band 4. Bernard & Graefe, Koblenz 1993, ISBN 3-7637-5468-7, S. 91.

Ссылки 

 Das Virtuelle Luftfahrtmuseum

Поршневые авиационные двигатели
Двигатели воздушного охлаждения